Ajestrino puede referirse a:

 el nombre común de la planta Allium sphaerocephalon; o
 el nombre común de la planta Genista anglica.